Natusch ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Natusch Busch (1933–1994), bolivianischer Militär und Politiker, Staatspräsident 1979
 Dieter Natusch (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Doris Natusch (1946–2016), deutsche Politikerin (FDP)
 Erich Natusch (1912–1999), deutscher Segler